Osoby o tym nazwisku:
 María Barranco – hiszpańska aktorka
 Nilda Guerrero Barranco – filipińska poetka i pisarka